

Aeronautica
 Aer Lualdi – fabbrica italiana di elicotteri
 Aer Lualdi L-59 – modello di elicottero

Persone 
 Adriano Lualdi (1885-1971)  compositore, direttore d'orchestra e didatta italiano
 Alessandro Lualdi (1858-1927) – cardinale italiano
 Antonella Lualdi (1931) – attrice italiana
 Carlo Leopoldo Lualdi (1910-1980) – imprenditore italiano
 Ercole Lualdi (1826-1890) – imprenditore e politico italiano
 Luciano Lualdi (1934-2001) – cantante italiano
 Maner Lualdi (1912-1968) – aviatore, giornalista e regista italiano
 Valerio Lualdi (1951) – ex ciclista su strada italiano